

Persone 
 Angela Filipponio Tatarella – politica italiana
 Donato Filipponio – cantautore e musicista italiano

Pagine correlate 
Filippini
Filipponi